Yuki pode significar:

 Yuki (雪) é a palavra  japonesa escrita em romaji para neve.
 Yuki-onna -  É um espírito ou youkai encontrado no folclore japonês.

 Pessoas
 Yuki Igari - Futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.
 Yuki Lefay - Famosa cosplayer brasileira, representante oficial brasileira em 2007 no World Cosplay Summit
 Yuki Saito - Atriz e cantora do Japão.
 Yuki Takahashi - Motociclista do MotoGP.
 Yuki Yoshida - Ator do Japão.

 Cidades japonesas
 Yuki (Ibaraki) - cidade da província de Ibaraki.
 Yuki - cidade do distrito Jinseki, na província de Hiroshima.
 Yuki - cidade do distrito Saeki, na província de Hiroshima.
 Yuki, Tokushima - antiga cidade do distrito Kaifu, na província de Tokushima.

Desambiguação